Sherf ist der Familienname folgender Personen:

 Maor Sherf (* 1994), israelischer Eishockeyspieler
 Zeev Sherf (1906–1984), israelischer Politiker